Vinter-Palatset kan syfta på:

Vinterpalatset, Norra Bantorget, Stockholm
Vinter-Palatset, Birger Jarlsgatan, Stockholm (1913-1929)